Тобін Евальд Карлович Евальд Карлович Тобін (Tobien) (1811–1860) — історик старо-руського права, німецького походження, професор Дерптського університету.
 Евальд Аавік (ест. Evald Aavik, 24 січня 1941, Курессааре, Естонія) — естонський актор.
 Евальд Аав (ест. Evald Aav, 22 лютого (6 березня) 1900, Таллінн — 21 березня 1939, Таллінн) — естонський композитор, хоровий диригент.
 Евальд Вальх (нім. Ewald Walch, 18 серпня 1940) — австрійський саночник, олімпійський медаліст.
 Мустель Евальд Рудольфович (21 травня (3 червня) 1911, Севастополь — 10 квітня 1988, Москва) — радянський астроном, член-кореспондент Академії наук СРСР.
 Евальд фон Кляйст (;  8 серпня 1881, Браунфельс, Гессен  —  13 листопада 1954, Володимирський централ, Владимир) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал-фельдмаршал (1943) Вермахту.
 Евальд Андре Дюпон (; 21 лютого 1942, Берлін) — німецький кінорежисер і сценарист, один з піонерів німецького кіно.
 Евальд Бур'ян (* 12 липня 1896 — † 18 лютого 1954) — німецький воєначальник, оберст військ Вермахту .
 Евальд Окас (ест. Evald Okas; *28 листопада 1915(19151128), Таллінн — †30 квітня 2011, Таллінн) — естонський художник
 Марсель Евальд (нім. Marcel Ewald; * 29 червня 1983(19830629), Карлсруе) — німецький борець вільного стилю, срібний та бронзовий призер чемпіонатів Європи.
 Евальд Оперман (; * 25.2.1896 — †29.1.1965 — державний і військовий діяч Третього Рейху, генеральний комісар Генеральної округи Миколаїв Райхскомісаріату Україна, групенфюрер НСФК та полковник резерву.